Příjmení Lassalle nosí více osobností:

 Ferdinand Lassalle (1825–1864), německo-židovský právník a politik
 Jean Lassalle (* 1955), francouzský politik